Приветствуем тебя, Родина! () — государственный гимн Эквадора, написанный в 1865 году по заказу Сената Эквадора поэтом Хуаном Леоном Мерой, музыку сочинил Антонио Неумане. Тем не менее, официально гимн был утверждён лишь 29 сентября 1948.

Традиционно исполняется лишь второй куплет гимна, перед которым и после которого следует припев.

Полный испанский текст гимна 

 Припев
¡Salve, Oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria,
gloria a ti! ¡Gloria a ti!
Ya tu pecho, tu pecho rebosa
gozo y paz, ya tu pecho rebosa
y tu frente, tu frente radiosa
más que el sol contemplamos lucir.(x2)

 I
 Indignados tus hijos del yugo
 que te impuso la ibérica audacia,
 de la injusta y horrenda desgracia
 que pesaba fatal sobre ti,
 santa voz a los cielos alzaron,
 voz de noble y sin par juramento,
 de vengarte del monstruo sangriento,
 de romper ese yugo servil.

 II
Los primeros los hijos del suelo
que, soberbio, el Pichincha decora
te aclamaron por siempre señora
y vertieron su sangre por ti.
Dios miró y aceptó el holocausto,
y esa sangre fue germen fecundo
de otros héroes que, atónito, el mundo
vio en tu torno a millares surgir.

 III
 Cedió al fin la fiereza española,
 y hoy, oh Patria, tu libre existencia
 es la noble y magnífica herencia
 que nos dio el heroísmo feliz:
 de las manos paternas la hubimos,
 nadie intente arrancárnosla ahora,
 ni nuestra ira excitar vengadora
 quiera, necio o audaz, contra si.

 IV
 De esos héroes el brazo de hierro
 nada tuvo invencible la tierra
 y del valle a la altísima sierra
 se escuchaba el fragor de la lid;
 tras la lid la victoria volaba,
 libertad tras el triunfo venía,
 y al león destrozado se oía
 de impotencia y despecho rugir

 V
 Nadie, oh Patria, lo intente. Las sombras
 de tus héroes gloriosos nos miran
 y el valor y el orgullo que inspiran
 son augurios de triunfos por ti.
 Venga el hierro y el plomo fulmíneo,
 que a la idea de guerra y venganza
 se despierta la heroica pujanza
 que hizo al fiero español sucumbir.

 VI
 Y si nuevas cadenas prepara
 la injusticia de bárbara suerte,
 ¡gran Pichincha! prevén tú la muerte
 de la Patria y sus hijos al fin;
 hunde al punto en tus hondas entrañas
 cuando existe en tu tierra; el tirano
 huelle solo cenizas y en vano
 busque rastro de ser junto a ti.

Примечания

Ссылки 

 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Эквадора
Эквадор
Песни на испанском языке
Музыкальные произведения 1865 года